Sezon (1970) był 26. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 27 kwietnia 1970 i trwały do 18 października 1970. Tytułu nie obroniła drużyna Rosenborg BK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Strømsgodset IF.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1970 w piłce nożnej